Entrada (agricultura)
 Entrada (economia)
 Entrada (informàtica)
 Entrada (text), l'inici d'un text